L'édition du 2009-2010 du championnat de France de rink hockey féminin est la  de cette compétition qui se déroule du  au . L'US Coutras en est le tenant en titre, mais perd son titre en fin de saison au profit du CS Noisy-le-Grand.

Saison régulière

Tableau synthétique des résultats

Classement de la saison régulière 

|valign="top"|

|}

Annexes

Références

Voir aussi 
 Championnat de France de rink hockey N1 2009-2010
 Coupe de France de rink hockey masculin 2009-2010
 Championnat de France de rink hockey N2 2009-2010

Liens externes 
Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)

2010
Rink hockey en 2009
Rink hockey en 2010
Rink hockey F1